Восстание в Ливии (2011)
 Военный переворот в Ливии 1969 года
 Восстание наёмников в Карфагене (240—238 годы до нашей эры)